Semko – powieść  Józefa Ignacego Kraszewskiego 
Semko – polski holownik Marynarki Wojennej, w służbie od 2020
ORP Semko – polski okręt ratowniczy projektu R-30, w służbie 1987-2006